Il singolare del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Jimmy Arias 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (primo turno)
 Yannick Noah (semifinali)
 Andrés Gómez (primo turno)
 Rodney Harmon (terzo turno)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Mel Purcell (terzo turno)

 Hans Gildemeister (terzo turno)
 Pablo Arraya (terzo turno)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 Paul McNamee (secondo turno)
 Jose-Luis Damiani (terzo turno)
 Tim Wilkison (primo turno)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Fernando Luna (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1982